sępy (Gypini) – plemię ptaków z podrodziny Accipitrinae (jastrzębie))
 Sęp – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Radoszyce
 Sęp – polska, tajna bojówka skautowa
 ORP "Sęp" – polskie okręty podwodne
 Sęp Żelechów – klub sportowy
 IS-1 "Sęp" – polski szybowiec
 Sęp – polski thriller z 2012 roku